Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Chondrilla juncea
 el nombre común de la planta Lactuca perennis